Буковац (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Буковаце проживало 123 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 1 (0,81 %);
 хорваты — 115 (93,50 %);
 югославы — 0 (0,00 %);
 мусульмане — 0 (0,00 %);
 другие — 7 (5,69 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской